

Turnieje kwalifikacyjne

Losowanie 
Losowanie odbyło się 26 czerwca 2014 w Wiedniu.

1. grupa 
Organizatorem turnieju był HC Meszkow Brześć.

Mecz o 3. miejsce

Finał

2. grupa 
Organizatorem turnieju był Alpla HC Hard.

Mecz o 3. miejsce

Finał

3. grupa 
Organizatorem turnieju był Initia HC Hasselt.

Mecz o 3. miejsce

Finał

Przypisy

Bibliografia 
 

EHF Liga Mistrzów 2014/2015